Zhongshan () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Zhongshan w 2016 roku liczyła 48 115 mieszkańców – 23 681 kobiet i 24 434 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 19 244, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,5 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung